«Зажги сцену» (, ) — южнокорейское реалити-шоу, транслировавшееся на телеканале Mnet с 27 июля по 28 сентября 2016 года. Ведущими всех выпусков программы были Чон Хён Му и Ли Су Гын.

Список участников

Участники мужских групп

Участницы женских групп

Эпизоды

Эпизоды 1—2

Результаты в порядке выступлений 

Во втором эпизоде сказано, что Тэн получил наивысшую оценку от судей по сравнению с другими участниками.

Эпизоды 3—4

Результаты в порядке выступлений

Эпизоды 5—6

Результат в порядке выступлений

Эпизоды 7—8

Результаты в порядке выступлений

Эпизоды 9

Результаты в порядке выступлений

Эпизод 10

Результаты в порядке выступлений

Примечания 

Телесериалы Республики Корея 2016 года
Программы телеканала Mnet